Первая лига 2014/2015 () — 52-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 30 августа 2014 года и закончился 24 мая 2015 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
2014-15 sezonu PTT 1. Lig El Kitabı 
Первая лига Турции 2014/15 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2014/15 на сайте rsssf.com 

2014/2015
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2014 году
Спорт в Турции в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015